La formula molecolare C11H17NO3 può indicare:
 Isoproterenolo
 Mescalina

Formule molecolari